Му́ринский ручей — правый приток реки Охты в Санкт-Петербурге, Россия. Название получил от расположенной недалеко от устья деревни Мурино.

Географические сведения 

Длина 8,7 км, ширина от 5 до 30 м (в верховье, в районе прудов), преобладающая глубина 0,5—1 м (в прудах до 2—3 м). Скорость течения 0,15—0,2 м/с. Площадь водосборного бассейна — 41 км². 

Берёт начало в лесопарке «Сосновка», протекает на восток по территории Гражданки через Муринский парк и впадает в Охту в районе деревни Новой.

История 
Первоначально Муринский ручей вытекал из болотистого места, на котором в настоящее время находится сад Ивана Фомина с прудом, пополняемым подземными водами.
В 1960-е годы в районе Муринского ручья началось массовое жилищное строительство. Строителям пришлось засыпать немало прудов, болот и ручьёв. В виде следа гидросистемы этого ручья с его притоками остались пруд в саду Прометей на улице Ольги Форш и «Родниковое озеро» во дворе дома на углу Учительской улицы и Светлановского проспекта).

В 2018 году часть территории парка в пойме ручья была выделена правительством города под реализацию второй очереди спортивного комплекса; однако на публичных слушаниях проект был раскритикован местными жителями, хотя к этому времени компания-застройщик успела спилить часть берёзовой рощи. В июне 2020 года Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск защитников Муринского парка и признал недействующим постановление правительства, которым 2 гектара рекреационной зоны перевели в спортивную зону.

Экологические проблемы 
Массовая застройка и сброс неочищенных бытовых стоков серьёзно нарушили экологию ручья, на несколько десятилетий превратив его среднее и нижнее течение в зловонную протоку. Ручей является практически единственным оставшимся в Петербурге открытым канализационным стоком, он впадает в реку Охту, и далее грязь течёт в Неву. На создание очистных сооружений у города не хватает денег.

Проблемы с экологией случаются и в верховье ручья. Например, весной 2010 года прорвало канализационные стоки и обнаружилась несанкционированная врезка в коллектор, что вызвало гибель рыбы и прекращение гнездования птиц.

По результатам исследования 2017 года воды ручья в соответствии с индексом УКИЗВ характеризуются как «очень грязные» (класс 4в).

Сад Бенуа 

У истоков Муринского ручья располагалась ферма Бенуа и проспект его имени (ныне Тихорецкий проспект), которая позже объединилась с небольшой фермой по другую сторону ручья. Администрацией и инвесторами Санкт-Петербурга были проведены реставрационные работы руины ферм Бенуа и прилегающего парка.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Притоки Охты (приток Невы)
Реки Санкт-Петербурга